Маргарет Одли ():

 Маргарет Одли (умерла 7 сентября 1349) — английская аристократка, 2-я баронесса Одли в своём праве (suo jure) с 1347 года, дочь Хью Одли, графа Глостера, и Маргарет де Клер, жена Ральфа Стаффорда.
  (умерла в 1373) — сонаследница феодального баронства Барнстейпл в Девоне, Англия, дочь Джеймса Одли, 2-го барона Одли, и Изабеллы Ле Стренндж, жена Фулька VII Фицуорина, 4-го барона Фицуорина.
  (в замужестве Говард, 1540 — 9 января 1564) — герцогиня Норфолк, единственный выживший ребёнок Томаса Одли, 1-го барона Одли из Уолдена, и леди Элизабет Грей, жена Томаса Говарда, 4-го герцога Норфолка.